Due unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Monssen:

  - cacciatorpediniere della classe Gleaves, varato nel 1940 e affondato in combattimento nel 1942
  - cacciatorpediniere della classe Fletcher varato nel 1943 e radiato nel 1957